Биготтини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1717—1794) — итальянский актёр и драматург.
 Биготтини, Эмилия (1784—1858) — артистка балета итальянского происхождения, солистка парижской Оперы.